Змагання із шорт-треку на дистанції 1000 м серед жінок у програмі Зимових Олімпійських ігор 2014 відбулися 18 і 21 лютого 2010 в льодовому палаці спорту «Айсберг», Сочі, Росія.

Рекорди 
Рекорди на дистанції 1000 м до змагань наведені в таблиці

Результати 
Змагання розпочались о 20:44.

Відбіркові змагання

Попередні заїзди 
 Q – кваліфікувались у чвертьфінали
 ADV – пройшли
 PEN – пенальті

Чвертьфінали 
 Q – кваліфікувались у півфінали
 ADV – пройшли
 PEN – пенальті

Півфінали

Фінали

Фінал B (класифікаційний)

Фінал A (медальний)

Примітки

Посилання 
 Результати змагань